Сметанін — російське прізвище.

Відомі носії:
 Сметанін Андрій Володимирович (1981—2017) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сметанін Андрій Русланович (*1969) — радянський і російський футболіст, воротар.
 Сметанін Володимир Ілліч (1937—2003) — український політичний діяч та дипломат.
 Сметанін Ігор Борисович (*1963) — колишній український футболіст, нападник і півзахисник, та український футбольний тренер.
 Сметанін Олександр Володимирович ( 1949) — український військовий диригент, заслужений діяч мистецтв УРСР.

Сметаніна 
 Сметаніна Раїса Петрівна (*1952) — радянська лижниця, чотириразова олімпійська чемпіонка.

Російські прізвища